Un montilien est un habitant de :
 Montélimar dans la Drôme.
 Monteux dans le Vaucluse.

Gentilé